Challengers steht für:

 Challengers, englischer Titel von Küss mich, Student!, japanische Mangaserie von Hinako Takanaga (1996–2004)
 Challengers (Film),  US-amerikanischer Spielfilm von Luca Guadagnino (2023)
 Challengers (St. Kitts), Ortschaft in Trinity Palmetto Point, St. Kitts und Nevis
 Challengers Well, zwei Quellen im Bundesstaat Western Australia, Australien
 Berlin Challengers, Baseballverein in Berlin
 Challengers Baseball Club Zürich, Baseballverein in Zürich

Siehe auch:

 Challenger